Osoby o tym nazwisku:
 John Mair − jamajski lekkoatleta, olimpijczyk
 Lucy Mair − brytyjski antropolog społeczny
 Michael Mair − włoski narciarz alpejski
 Peter Mair − irlandzki politolog
 Sigisfredo Mair − włoski saneczkarz, olimpijczyk